La Mercedes-Benz E320 CDI è una automobile stradale del noto marchio Mercedes-Benz. È stata utilizzata dal pilota tedesco Bernd Mayländer durante lo svolgimento del tentativo del record mondiale di durata.

Caratteristiche Tecniche 

E320 CDI